Карломанова резня (резня в Канштате; кровавый суд в Канштате — ) — собрание предводителей алеманнов, прошедшее в 746 году в Канштате (современный Штутгарт), по приглашению майордома Австразии, Карломана, старшего сына Карла Мартелла, окончившееся массовой казнью большинства участников.

Предыстория 
Единокровный брат Карломана и Пипина Короткого Грифон, недовольный разделом королевства и подстрекаемый советами своей матери Свангильды, занял город Лаудун (ныне Лан). Братья собрали войско и, осадив Лаудун, принудили Грифона к сдаче в конце 741 года. Карломан взял его с собой и приказал держать в «Новом замке» вблизи Арденн, где тот и находился под стражей до самого того времени, когда Карломан отправился в Рим, чтобы стать монахом. Однако судьба Грифона вызвала недовольство среди аристократии. Хозяева некоторых окраинных герцогств, понимая всю слабость законодательных основ власти этих двух майордомов без короля, не могли смириться с таким положением дел. Баварский герцог Одилон из рода Агилольфингов, женившийся против воли Карломана и Пипина на их сестре Хильтруде, вступил в союз с герцогами Теодобальдом Алеманнским и Гунальдом I Аквитанским.

В 742 году Карломан и Пипин вторглись в Алеманнию и опустошили её. В следующем году силы майордомов одержали сокрушительную победу при реке Лех над войском Одилона, а в 745 напали на Саксонию и взяли в плен Теодориха.

Резня 
Согласно «Мецским анналам» и хронике «Продолжателей Фредегара», Карломан арестовал несколько тысяч собравшихся, обвинив их в участии в восстании Теудобальда и Одилона и казнив за тяжкую измену. Тем самым было уничтожено большинство племенных вождей алеманнов, что привело к утрате независимости герцогством Алеманния. После этого правителями Алеманнии были только франки.

История Германии
Массовые казни
Период Меровингов
746 год